Себастьян Ньюболд Коу, барон Коу (; род. 29 сентября 1956 года, , Великобритания) — британский политический деятель и спортивный функционер, президент IAAF, рыцарь-командор ордена Британской империи. Член английского парламента в 1992—1997 годах от графства Корнуолл, пожизненный пэр с 2000 года, барон Рэнморский (графство Суррей). Двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 метров.

Биография 

Выпускник университета Лафборо.

Тренер — отец . В июле 1979 года, пробежав 800 метров на стадионе Бишлет в Осло, Коэ пересёк финишную линию со временем 1.42,33 секунды, превзойдя мировой рекорд на 1,11 секунды. Бег на одну милю 3.48,95 — 2-й мировой рекорд.

В 1979 году в Цюрихе (Weltklasse Zürich) показал результат 3.32,03 на дистанции 1500 м, что стало его третьим мировым рекордом. Он стал первым в рейтинге на дистанциях 800 и 1500 метров, Лучший легкоатлет мира по версии журнала Track & Field News 1979 г.

В 1980 году на летних Олимпийских играх в Москве и в 1984 году - на играх в Лос-Анджелесе завоевывал золото в беге на 1500 м и серебро, в беге на 800 м. На Олимпийских играх в Москве из-за бойкота игр Великобританией выступал под флагом Олимпийского движения.

Коу покинул большой спорт в 1990 году, после чего начал карьеру политического деятеля в Великобритании. Член Консервативной партии. В 1992 году победил на выборах в одном из избирательных округов в графстве Корнуолл, набрав 36,9 % голосов против 31,2 % у кандидата от либеральных демократов и 29,2 % у кандидата от лейбористов. В 1997 году Коу набрал на очередных выборах 28,8 % и уступил кандидатке от лейбористов Кэндис Этертон (33,8 %).

В 2005 году, после избрания Лондона столицей Олимпийских игр 2012 года, Себестьян Коу возглавил организационный комитет Игр. В 2007 году лорд Коу был избран вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

19 августа 2015 года избран новым президентом IAAF. 13 ноября 2015 года при активной позиции Коу и по рекомендациям WADA было приостановило членство ВФЛА в IAAF на неопределенный срок. А 17 июня 2016 года совет IAAF во главе с Коу оставил своё решение о дисквалификации ВФЛА в силе.
«Несмотря на то что была проделана большая работа, IAAF единогласно решила, что ВФЛА не может быть восстановлена в членстве IAAF на этой стадии. Российская организация не соответствует необходимым критериям. Пока ВФЛА остается отстраненной, ее члены не должны принимать участия в международных соревнованиях или делах IAAF», — заявил глава IAAF Себастьян Коу.

Болеет за лондонский футбольный клуб «Челси».

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Себастьян Коу на сайте МОК

Пожизненные пэры
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Члены Консервативной партии Великобритании
Бегуны на средние дистанции Великобритании
Спортивные функционеры Великобритании
Президенты Международной ассоциации легкоатлетических федераций
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Члены Международного олимпийского комитета
Кавалеры Паралимпийского ордена